Carnisserbuurt, een buurt in Rotterdam
Heerlijkheid Carnisse, een van de heerlijkheden in de Riederwaard
Carnisse (buurtschap), een voormalige buurtschap in de gemeente Barendrecht
Carnisselande, een wijk in de gemeente Barendrecht
Carnisse Grienden, een natuurgebied in Zuid-Holland